Jetis (onderdistrict), een onderdistrict in Jogjakarta op het Indonesische eiland Java.
Jetis (onderdistrict van Mojokerto), een onderdistrict in Oost-Java op het Indonesische eiland Java.
Jetis (onderdistrict van Ponorogo), een onderdistrict in Oost-Java op het Indonesische eiland Java.

Plaatsen in Indonesië
Jetis (Jetis), in het bestuurlijke gebied Ponorogo in de provincie Oost-Java
Jetis (Karangrayung), in het bestuurlijke gebied Grobogan in de provincie Midden-Java
Jetis (Jaten), in het bestuurlijke gebied Karanganyar in de provincie Midden-Java
Jetis (Sambirejo), in het bestuurlijke gebied Sragen in de provincie Midden-Java
Jetis (Nusawungu), in het bestuurlijke gebied Cilacap in de provincie Midden-Java
Jetis (Karangnongko), in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java
Jetis (Curah Dami), in het bestuurlijke gebied Bondowoso in de provincie Oost-Java
Jetis (Pace), in het bestuurlijke gebied Nganjuk in de provincie Oost-Java
Jetis (Kota Blora), in het bestuurlijke gebied Blora in de provincie Midden-Java
Jetis (Sukoharjo), in het bestuurlijke gebied Sukoharjo in de provincie Midden-Java
Jetis (Klaten Selatan), in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java
Jetis (Delanggu), in het bestuurlijke gebied Klaten in de provincie Midden-Java
Jetis (Loano), in het bestuurlijke gebied Purworejo in de provincie Midden-Java
Jetis (Kemangkon), in het bestuurlijke gebied Purbalingga in de provincie Midden-Java
Jetis (Kaliwungu),  in het bestuurlijke gebied Semarang in de provincie Midden-Java